La saison 2006-2007 de Eredivisie est la  de la première division néerlandaise.

Lors de cette saison, le PSV Eindhoven a tenté de conserver son titre de champion des Pays-Bas face aux dix-sept meilleurs clubs néerlandais lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

Sept places étaient qualificatives pour les compétitions européennes : 2 en Ligue des Champions, 4 en Coupe UEFA, la dernière place étant celle du vainqueur de la KNVB-Beker 2006-2007.

C'est le PSV Eindhoven qui a été sacré champion des Pays-Bas pour la .

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club sacré champion s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2007-2008, le club arrivé , ,  et  disputent des playoffs pour connaître le second club qualifié pour le  de qualification des non-champions de cette même Ligue des champions.

Alors que le vainqueur de la KNVB-Beker, l'Ajax Amsterdam,  du classement, dispute les playoffs pour la Ligue des Champions, les clubs classés de la  à la  disputent des plyaoffs pour connaître les 3 équipes qualifiées en Coupe UEFA 2007-2008, le quatrième club dispute la finale pour le ticket en Coupe Intertoto 2007, face au vainqueur des playoffs qui sont disputés par les clubs classés de la  à la .

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, puis la différence de buts particulières et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes joueront une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Meilleurs buteurs

Playoffs

Ligue des Champions 

 L'Ajax Amsterdam se qualifie pour la Ligue des Champions tandis que l'AZ Alkmaar, le FC Twente et Heerenveen obtiennent leur billet pour la Coupe UEFA 2007-2008.

Coupe UEFA et Coupe Intertoto 

 Le FC Groningue est qualifié pour la Coupe UEFA 2007-2008 tandis que le FC Utrecht accède à la Coupe Intertoto 2007.

Relégation 
Les vainqueurs sont promus ou maintenus en première division. 

 L'Excelsior Rotterdam se maintient en Eredivisie, le RKC Waalwijk est relégué en  tandis que VVV Venlo est promu en D1.

Bilan de la saison

Article connexe 
 Championnat des Pays-Bas de football

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 2006
Sport aux Pays-Bas en 2007
Pays-Bas